Melifluo («relativo a la miel», sea de forma literal o figurada) puede referirse a:
El epíteto aplicado convencionalmente a Bernardo de Claraval (Sancti Doctoris Melliflui -santo doctor melifluo-)
Doctor Mellifluus, encíclica del papa Pío XII (24 de mayo de 1953), referida a San Bernardo
Hoya meliflua, especie botánica del género Hoya.
Araminta Meliflua, personaje de ficción (de Harry Potter).